Gunnar Mattsson kan syfta på:
Den finländska författaren Gunnar Mattson. Se Gunnar Mattsson (författare)
Den svenska arkitekten Gunnar Mattsson. Se Gunnar Mattsson (arkitekt)